Tate este un nume propriu care se poate referi la,

Galerie de artă 
 Tate sau Galeriile Tate, un grup de galerii de artă publice din Regatul Unit.

Locuri

Canada 
 Tate, Saskatchewan, comunitate neîncorporată, în provincia  din Canada
 Tate Island, insulă, în provincia Saskatchewan, Canada

Irlanda 
 Tate, termen desemnând împărțirea pământului în Irlanda, corespunzând termenului modern de Townland

România 
 Táté, denumirea în limba maghiară pentru satul Totoi, Alba, comuna Sântimbru, județul Alba, România.

Statele Unite ale Americii 
 Tate, statul , comunitate neîncorporată și
 Comitatul Tate, statul .
 Tate Township, Comitatul Saline, 
 Tate Township, Comitatul Clermont,

Varii locuri 
 Muntele Tate, , 
 Râul Tate, , Australia
 Muntele Tate, Prefectura Toyama, 
 Districtul Tate, Provincia Ica,  Peru
 Tate Glacier, Ross Dependency, Antarctica
 Tate Rocks, Princess Elizabeth Land, Antarctica

Divertisment 
 Tate (TV series), serie western a televiziunii NBC
 Dede și Fred Tate, mamă și fiu, personaje din filmul din 1991 Little Man Tate
 Tinnie Tate și alții, membri ai familiei, personaje din romanele fantasy Garrett P.I.
 TATE – abreviere pentru numele formație rock americane, The Airborne Toxic Event

Alte utilizări 
 Tate (zeu), zeu al vântului din mitologia Lakota;
 Tate, nume de alint pentru Æthelburh of Kent;
 Tate Publishing, una din editurile purtând acest nume;
 USS Tate (AKA-70), vas militar al Statelor Unite din cel de-al doilea război mondial;
 Tate, cuvânt din limba tagalog (vorbită în Filipine) pentru Statele Unite ale Americii.

Vedeți și 
 Tate (nume de familie)
 Comitatul Tate, statul 
 Districtul Tate (dezambiguizare) Township (Statele Unite ale Americii) Tate's Cairn, munte din Hong Kong
 Tate Formation'', formațiune geologică din , 

Nume proprii